Stora Örskär är öar i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 39 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 340 meter i nord-sydlig riktning.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö